Leszcz ist ein polnischer Ortsname:
 Leszcz (Dąbrówno), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Heeselicht, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Leszcz (Osada), Siedlung im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Leszcz (Łubianka), Dorf im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1942: Leszcz, 1942 bis 1945 Heselicht, Kreis Thorn, Westpreußen

Siehe auch: Leszcze